В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1970 федерациями соответствующих стран.

Группа 1

СССР

Мексика

Бельгия

Сальвадор

Группа 2

Италия

Уругвай

Швеция

Израиль

Группа 3

Бразилия

Англия

Румыния

Чехословакия

Группа 4

ФРГ

Перу

Болгария

Марокко

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 1970
1970